Live at the Brixton Academy – album dei Faith No More del 1990
 Live at the Brixton Academy – album di Brian May del 1994
 Live at Brixton Academy – album degli Atari Teenage Riot del 1999
 Live at Brixton Academy – album dei Motörhead del 2003
 Live at Brixton Academy – album di Dido del 2005
 Live at Brixton Academy – album dei Good Charlotte del 2005
 Live at Brixton Academy – album dei Pendulum del 2009